Шерићи могу да буду:

 Шерићи (Зеница), насељено мјесто у општини Зеница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Шерићи (Живинице), насељено мјесто у општини Живинице, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Шерићи (Јајце), насељено мјесто у општини Јајце, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ